Brodina ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Brodina (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava
 Brodina (Izvoarele Sucevei), Dorf im Kreis Suceava
 Brodina de Jos, Dorf im Kreis Suceava